Вільня — село в Україні, в Коростишівському районі Житомирської області. 
 Науйої-Вільня (станція) () — залізнична станція Литовських залізниць, пам'ятник архітектури Вільнюса.
 Вільня (річка), Вільня (Вільняле, білор. Вільня (Вілейка), лит. Vilnia, польськ. Wilenka) — річка в Литві та Білорусі.